nirwana (skt nirvāṇa निर्वाण) – stan wyzwolenia w religiach dharmicznych, szczególnie stan wyzwolenia od narodzin i śmierci w buddyzmie

w muzyce
 Nirvana – amerykański zespół muzyczny
 Nirvana – płyta zespołu Nirvana
 Nirvana – brytyjski zespół założony w 1967 r., grający rock progresywny 
 Nirvana 2002 – szwedzki deathmetalowy zespół założony w 1988
 Nirvana – album studyjny rumuńskiej piosenkarki Inny
 Nirvana – singel rumuńskiej piosenkarki Inny
 Nirvana – EP brytyjskiego piosenkarza Sama Smitha

inne
 Nirvana – wiersz amerykańskiego poety Sidneya Laniera
 nirvana – insekt
 Nirvana – włoski film s-f z roku 1997